Женская сборная Швеции по футболу () — национальная сборная Швеции по футболу, выступающая на футбольных турнирах среди женщин. Собирается под руководством Шведского футбольного союза. Известна тем, что выиграла чемпионат Европы 1984 года, а на первенстве мира 2003 дошла до финала. Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 и Олимпийских игр 2020 года.

По состоянию на 9 декабря 2022 года сборная занимает 3-е место в рейтинге женских сборных ФИФА, среди сборных УЕФА — 2-е место.

Текущий турнир

Чемпионат мира 2023

Последние результаты и предстоящие матчи

2022

2023

История выступления на международных турнирах

Чемпионаты Европы

Чемпионаты мира

Олимпийские игры

Текущий состав 
Следующие игроки были вызваны в сборную на товарищеский матч против сборной Австралии 12 ноября 2022 года.

 Игры и голы приведены по состоянию на 13 ноября 2022 года:

Рекордсмены

Примечания

Ссылки 

 

Швеция